Баб эль-Хадид ( - «Железные ворота») — многозначное арабское название.
 Старое название каирского железнодорожного вокзала. Современное название - вокзал Рамсес.
 Известный египетский фильм режиссёра Юсефа Шахина 1958 года. Сюжет связан с каирским вокзалом.
 Баб эль-Хадид (Халеб) (:en:Bab al-Hadid) — ворота в Старом Алеппо.
 Баб эль-Хадид (Фес) — ворота в Фесе.
 Улица Баб эль-Хадид в мусульманском квартале Иерусалима.

См. также 
 Баб эль-Асса
 Баб эль-Джадид
 Баб эль-Футух
 Баб эн-Наср